Quaregna steht für:

 Quaregna, eine Fraktion der Gemeinde Quaregna Cerreto  in der italienischen Provinz Biella, Region Piemont
 Quaregna Cerreto, eine Gemeinde in der italienischen Provinz Biella, Region Piemont
 Paolo Quaregna, ein italienischer Regisseur